Barsotti ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Barsotti (* 1939), italienischer Regisseur
 Charles Barsotti († 2014), US-amerikanischer Comiczeichner
 Dino Barsotti (1903–??), italienischer Ruderer
 Divo Barsotti (1914–2006), italienischer Priester und Autor
 Emilio Barsotti (1890–1980), italienischer Priester und Autor
 Giovanni Barsotti (1799–1870), italienischer Mathematiker
 Iacopo Barsotti (1921–1987), italienischer Mathematiker
 Leandro Barsotti (* 1966), italienischer Sänger
Lisa Barsotti, italienische Physikerin
 Marcel Barsotti (* 1963), Schweizer Komponist
 Sandra Barsotti (* 1951), brasilianische Schauspielerin